Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1934 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 18 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Joan Hartigan bat Margaret Molesworth en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Louise Bickerton et Muriel Wilson.

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1934
Australie Simple dames
1934 en Australie
Compétition de tennis à Sydney